
Termin -{RTA}- ima više značenja.

 -{RTA}- je -{MAS}--sličan G-protein spregnuti receptor, član F.
 -{RTA}- je oznaka za renalnu tubularnu acidozu.